Africa este al doilea continent de pe Pământ ca mărime.

Africa se poate referi, de asemenea, la:

Locuri
 Provincia Africa, o provincie a Imperiului Roman, care cuprinde părți din Africa de Nord
 Ifriqiya, denumirea medievală arabă a fostei provincii romane Africa (aproximativ)

Muzică și poezie
Africa (cântec Toto), o melodie din 1982 a trupei Toto 
"Africa", o melodie a lui D'Angelo din albumul său din 2000, Voodoo

Jocuri video
Afrika (joc video), un joc video din 2008 pentru PlayStation 3

Altele
1193 Africa, un asteroid
Africa (jurnal), un jurnal academic
 New Afrika, o propunere din 1968 a unui nou stat american independent în sud-estul Statelor Unite